Patrona Bavariae (auch Patrona Bavariä geschrieben) steht für:

 Patrona Bavariae, Gottesmutter Maria als Schutzheilige Bayerns 

Kirchengebäude mit dem Patrozinium Patrona Bavariae
 Patrona Bavariae (Baierbrunn), Kirchengebäude in Baierbrunn, Landkreis München
 Patrona Bavariae (Oberegg), Kirchengebäude in Unteregg, Landkreis Unterallgäu 
 Maria Patrona Bavariä (Ried), Kapelle in Unterthingau, Landkreis Ostallgäu
 Patrona Bavariae (Deggendorf), Kirchengebäude in Deggendorf, Landkreis Deggendorf 

Statuen und Denkmäler:
 Patrona Bavariae (Hausen), Kriegerdenkmal in Bad Kissingen, Landkreis Bad Kissingen
 Bronzeplastik der Patrona Boiariae an der Fassade der Münchner Residenz
 Patrona-Bavariae-Statue auf der Mariensäule (München)
 Niedermünsterkirche, Regensburg, Außenportal

Musik:
 ein Lied und ein Musikalbum des Original Naabtal Duo